Oemler ist der Familienname folgender Personen:

 Augustus Oemler jr. (* 1945), US-amerikanischer Astronom
 Christian Wilhelm Oemler (1728–1802), Theologe, Schriftsteller und sachsen-weimarischer Kirchenbeamter
 Georg Oemler (1517–1569), deutscher Theologe des 16. Jahrhunderts, Botaniker, Pädagoge und Reformator, siehe Georg Aemilius
 Hermann Dieter Oemler (1939–2011), deutscher Fotograf, Verleger und Sachbuchautor
 Nicolaus Oemler (1475 oder 1480–1555), deutscher Unternehmer 
 Volkmar Oemler († 1937), deutscher Versicherungsdirektor